Матч всех звёзд 2013 года () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Хьюстоне 17 февраля 2013 года. Эта игра стала 62 матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 2013 года состоялся на домашней арене клуба «Хьюстон Рокетс» «Тойота-центр». В Хьюстоне Матч всех звёзд проводился в третий раз: город проводил мероприятия в 1989 году в Астродоме и 2006 году в Тойота-центре.

В матче всех звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 143—138. Титул самого ценного игрока матча получил Крис Пол.

Первым победителем субботней ночи всех звёзд стала команда Запада, выигравшая со счетом 140—125.

Матч всех звёзд

Тренеры 

Тренерами на матче всех звёзд НБА являются тренеры, чьи команды имеют самый большой процент побед в каждой конференции исходя из статистики на 30 января 2013 года. Однако, правило НБА гласит, что тренер, который уже тренировал команду звёзд в прошлом году не может быть выбран в этом году, даже если у его команды лучший процент побед в своей конференции. Поэтому, Скотт Брукс и Том Тибодо не могли быть выбраны.

Главным тренером звёзд Западной конференции был выбран наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович. Он в 3 раз стал главным тренером матча всех звёзд. Под руководством Поповича на 31 января 2013 года клуб из Сан-Антонио одержал 37 побед и потерпел 11 поражений.

Команду Восточной конференции возглавил главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра. Он впервые стал главным тренером матча всех звёзд. Под его руководством клуб из Майами на 4 февраля 2013 года выиграл 30 матчей и проиграл 14 встреч.

Игроки 
Состав команд определялся двумя способами. Как и в предыдущие годы стартовые пятёрки команд определяются голосованием болельщиков. Изменились правила для голосования болельщиков, выбирающих участников матча всех звёзд. Позиция центровой исчезла из листа голосования. Болельщики выбирали двух игроков задней линии и трёх игроков передней линии. Запасные игроки определяются голосованием среди главных тренеров команд соответствующей конференции. Тренер не имеет право голосовать за игроков своей команды. Запасные игроки команды состоят из двух защитников, трёх игроков передней линии и двух игроков вне зависимости от амплуа. При травме игрока замену ему определяет комиссар НБА.

Коби Брайант из «Лос-Анджелес Лэйкерс» победил в голосовании среди болельщиков Западной конференции с результатом 1591437. Он будет участвовать в матче всех звёзд 15 раз. Коби Брайант, Блэйк Гриффин, Кевин Дюрант, Крис Пол и Дуайт Ховард были игроками стартовой пятерки в предыдущем матче всех звёзд, только Дуайт Ховард выступал в команде звёзд Восточной конференции.

Леброн Джеймс из «Майами Хит» стал лидером голосования Восточной конференции с результатом 1583646. Кевин Гарнетт из «Бостон Селтикс», как и Коби Брайант, станет 15-кратным участником матче всех звёзд. Рэджон Рондо мог дебютировать в матче всех звёзд как игрок стартового состава, но он получил травму. Его место займёт форвард «Майами Хит» Крис Бош. Кармело Энтони, Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд были игроками стартовой пятерки в предыдущей игре. Таким образом стартовая пятёрка выглядит так: Уэйд-Джеймс-Энтони-Бош-Гарнетт.

Состав 

 Рэджон Рондо пропустил игру из-за травмы.
 Брук Лопес заменит Рэджона Рондо, выбран комиссаром Дэвидом Стерном.
 Крис Бош заменил Рэджона Рондо в стартовом составе

Матч всех звёзд 

Победу со счётом 143—138 праздновала команда звёзд Западной конференции. Сделав рывок на старте матча 7—0, она опережала команду звёзд Восточной конференции в начале каждой четверти. Команды установили рекорд попыток (71) трёхочковых бросков опередив рекорд прошлогоднего матча (66). Кевин Дюрант стал первым игроком, который набирал более 30 очков в 3 подряд матчах всех звёзд. Коби Брайант поставил 2 блок-шота Леброну Джеймсу в конце матча. За 25 секунд до конца матча Пол Джордж не забил трёхочковый бросок, когда его команда звёзд Востока проигрывала минус 5. MVP матча стал Крис Пол, который сделал дабл-дабл: 20 очков и 15 передач. Кармело Энтони также сделал дабл-дабл: 27 очков и 12 подборов.

Восточная конференция

Западная конференция

Матч восходящих звёзд НБА

Состав 
Матч новичков НБА или матч восходящих звёзд НБА представляет собой встречу игроков, которые выступают первый год в НБА («Новички»), и баскетболистов, играющих второй год в НБА («Второгодки»). Участвующие игроки выбираются путём голосования среди ассистентов главных тренеров клубов НБА. Чарьз Баркли и Шакил О’Нил, которые будут служить генеральными менеджерами, проведут драфт игроков. В результате сформируются две команды по девять баскетболистов, состоящие как из «Новичков», так из «Второгодок». После проведенной процедуры драфта болельщики будут выбирать двух игроков задней линии и трёх игроков передней линии для определения стартового состава.

На матч были приглашены четыре «новичка», которые были выбраны в числе первых баскетболистов на драфте НБА 2012 года: Энтони Дэвис, Майкл Кидд-Гилкрист, Брэдли Бил, Дион Уэйтерс. На матч были выбраны четыре «второгодки», которые выступали прошлогоднем матче восходящих звёзд: Кайри Ирвинг, Брэндон Найт, Тристан Томпсон, Кемба Уокер.

Перед началом драфта комиссар матча восходящих звёзд Кенни Смит объявил о приглашении на игру Рики Рубио и Айзея Томаса. Таким образом, в командах Шака и Чака будет по 10 баскетболистов.

 Андре Драммонд пропустил игру из-за травмы.
 Эндрю Николсон заменил Андре Драммонда.

Матч восходящих звёзд 

Победу со счётом 163—135 праздновала команда Чака. Она захватив лидерство затем увеличивала отрыв от команды Шака. Тристан Томпсон был единственным игроком команды Чака, который не бросил и не забил трёхочковый бросок. В конце матча между Кайри Ирвингом и Брэндон Найтом состоялась дуэль игры один на один. В последние 90 секунд команды не защищались, позволяя забивать броски сверху из 3-х секундной зоны. MVP матча восходящих звёзд НБА был признан Кеннет Фарид, который сделал дабл-дабл: набрал 40 очков и собрал 10 подборов. Кайри Ирвинг, который был MVP прошлого года, набрал 32 очка.

Команда Шака

Команда Чака

Матч знаменитостей 
Матч знаменитостей прошел 15 февраля 2013 года в  в Хьюстоне. В игре приняло участие 18 знаменитостей, включая нескольких бывших игроков НБА. Тренерами команд стали Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден. В матче приняли участие бывшие игроки НБА Брюс Боуэн, Шон Эллиотт, Клайд Дрекслер и Дикембе Мутомбо. В каждой команде было по одной представительнице женской НБА — Тамика Кэтчингс и Майя Мур.

Благодаря Арне Дункану, который набрал 11 очков, отдал 5 передач и сделал 7 подборов, победу со счётом 58—38 праздновала команда Запада. Самым ценным игроком матча знаменитостей был признан Кевин Харт, набравший 5 очков.

Конкурсы звёздного уикенда

Звёздный конкурс бросков 
В  в 2013 году произошли изменения:

1) Сменился титульный спонсор конкурса с Haier на Sears;

2) В конкурсе участвовуют 4 команды из 3 участником. По 2 команды будут представляют Восточную и Западную конференции.

Команды Хардена и Уэстбрука, представляющие Запад, суммарно провели 1 минуту и 7 секунд на площадке на выполнения задания звёздного конкурса бросков. Команды Боша и Лопеса, представляющие Восток, затратили в общей сумме 1 минуту и 57 секунд на выполнения задания звёздного конкурса бросков. Таким образом, команды Хардена и Уэстбрука принесли 20 баллов для Запада в зачет командного соревнования субботнней ночи всех звёзд. В финале конкурса команда Боша была быстрее команды Уэстбрука, тем самым, заработав 10 баллов для Востока в субботней ночи всех звёзд.

Конкурс умений 
В конкурсе умений число участников не изменилось и составило 6 игроков. По 3 участника будут представляют Восточную и Западную конференции.

Джру Холидей, Брэндон Найт и Джефф Тиг, представляющие Восток, суммарно провели 1 минуту и 50,9 секунд на площадке на выполнения заданий конкурса умений. Дамиан Лиллард, Джереми Лин и Тони Паркер, представляющие Запад, затратили в общей сумме 1 минуту и 53,3 секунды на выполнения заданий конкурса умений. Таким образом, Джру Холидей, Брэндон Найт и Джефф Тиг принесли 30 баллов для Востока в зачет командного соревнования субботнней ночи всех звёзд. В финале конкурса Дамиан Лиллард был быстрее Джру Холидей, тем самым, заработав 10 баллов для Запада в субботней ночи всех звёзд.

Конкурс трёхочковых бросков 
В конкурсе трёхочковых бросков число участников не изменилось и составило 6 игроков. По 3 участника будут представляют Восточную и Западную конференции.

Райан Андерсон, Мэтт Боннер и Стефен Карри, представляющие Запад, забили 54 броска с трёхочковой линии. Пол Джордж, Кайри Ирвинг и Стив Новак, представляющие Восток, забросили 45 мячей с трёхочковой линии. Таким образом, Райан Андерсон, Мэтт Боннер и Стефен Карри принесли 40 баллов для Запада в зачет командного соревнования субботней ночи всех звёзд. В финале конкурса Кайри Ирвинг забил больше трёхочковых бросков, чем Мэтт Боннер, тем самым, заработав 10 баллов для Востока в субботней ночи всех звёзд.

Слэм-данк контест 
Особенностями слэм-данк контеста в 2013 года являются:

1) Увеличилось число участников с 4 до 6. По 3 игрока будут представляют Восточную и Западную конференции.

2) Время на выполнение данка сокращено с 2 минут до 1 минуты 30 секунд. Если игрок не смог выполнить бросок сверху, то ему предоставляется ещё 1 попытка.

3) В командном или первом раунде каждый участник конкурса исполняет по два броска сверху, которые оценивает жюри из 5 судей. В чемпионском раунде или финале участников оценивают путём голосования болельщики..

Клайд Дрекслер, Яо Мин, Дикембе Мутомбо, Хаким Оладжьювон и Руди Томьянович были приглашены в жюри слэм-данк контеста.

В финале Терренс Росс опередил в голосовании болельщиков Джереми Эванса.

Субботняя ночь всех звёзд 
Субботняя ночь всех звёзд () — командное соревнование между Восточной и Западной конференций НБА по итогам конкурсов звёздного уикенда. По итогам каждого конкурса согласно правилам командам начисляются баллы, затем они суммируется. Команда, набравшая наибольшее число баллов, признаётся победителем. Она получает право передать на благотворительность 350 тысяч долларов США. Проигравшая команда имеет возможность передать на благотворительные цели 150 тысяч долларов США.

 
 Структура
 Каждый конкурс имеет 2 раунда.
 Командный раунд представляет собой первый раунд конкурса, а чемпионский раунд — финал конкурса.
 В командном раунде баллы начисляются на конференцию, в которой участники конкурса показывают наилучшее общее время (счет).
 Конкурсанты из каждой конференции, показавшие наилучшее время/счет, выходят в финальный раунд.
 В чемпионском раунде баллы начисляются на конференцию, в которой конкурант победил в конкурсе.
 Оценка конкурсов:
 Звёздный конкурс бросков
 В командном раунде 20 баллов присуждаются конференции с наименьшем общим временем.
 В чемпионском раунде 10 баллов начисляются конференции участник которой выиграл конкурс.
 Конкурс умений
 В командном раунде 30 баллов присуждаются конференции с наименьшем общим временем.
 В чемпионском раунде 10 баллов начисляются конференции участник которой выиграл конкурс.
 Конкурс трёхочковых бросков
 В командном раунде 40 баллов присуждаются конференции с наибольшим общим счетом.
 В чемпионском раунде 10 баллов начисляются конференции участник которой выиграл конкурс.
 Слэм-данк контест
 В командном раунде 50 баллов присуждаются конференции с наибольшим общим счетом.
 В чемпионском раунде 55 баллов начисляются конференции участник которой выиграл конкурс.
 Если в командном раунде участник забивает бросок сверху, судьи которые оценивают в 50 очков, то к нему добавляются 10 бонусных баллов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт матча всех звёзд НБА 2013
 NBA All-Star Game Homepage

2013
НБА в сезоне 2012/2013
Спортивные соревнования в Хьюстоне